Il doppio del torneo di tennis Open Isla de Lanzarote 2008, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Łukasz Kubot che hanno battuto in finale Gilles Müller e Aisam-ul-Haq Qureshi 6-2, 7-62.

Teste di serie 

 Rik De Voest /  Łukasz Kubot (Campioni)
 Serhij Bubka /  Aleksandr Kudrjavcev (semifinali)

 Gilles Müller /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)
 Rasmus Norby /  Michael Ryderstedt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Isla de Lanzarote 2008